Negator bezeichnet

 Negator (Logik), einen Operator in der Logik;
 Negator (Band), eine deutsche Musikgruppe.